Нидермайер — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:
 Нидермайер, Георг (род. 1986) — немецкий футболист.
 Нидермайер, Иоганн Йозеф (1710—1784) — австрийский скульптор-модельер по фарфору.
 Нидермайер, Йозеф (1920—1947) — австрийский унтершарфюрер СС, начальник лагерной тюрьмы концлагеря Маутхаузен. 
 Нидермайер, Людек (род. 1966) — чешский экономист.
 Нидермайер, Оскар фон (1885—1948) — немецкий военный деятель, разведчик.
 Нидермайер, Роб (род. 1974) — канадский хоккеист, брат Скотта.
 Нидермайер, Скотт (род. 1973) — канадский хоккеист.